

Гамаліївка — село, Львівська область, Львівський район
 Гамаліївка — село, Полтавська область, Лохвицький район
 Гамаліївка — село, Сумська область, Конотопський район
 Гамаліївка — село, Сумська область, Лебединський район
 Гамаліївка — село, Сумська область, Шосткинський район

Див. також 
 Гамалієвка
 Гамалієвка-1